Устинія Данилівна (? — бл. 1277) — українська княжна з роду Романовичів.
Донька короля Русі Данила і Анни Мстиславни.
Дружина Великого князя Владимирського Андрія ІІ Ярославича.

Біографія 
Точна дата народження невідома.
Народилася в 1230-ті роки.

Взимку 1250/1251 року була видана за Володимиро-Суздальського князя Андрія Ярославича.
Вінчана двома Кирилами — митрополитом Київським і ростовським єпископом. Церемонія була пишною і відбувалася в соборі Успіння Богородиці у Володимирі.
Присутність двох вищих православних ієрархів на шлюбної церемонії надавало особливого значення цього союзу.

Король Русі Данило Романович та Великий князь Володимирський Андрій об'єднали майже всі землі Київської Русі й створювали політичний анти-монгольський союз.

Однак зрада брата Андрія — Олександра Невського, що отримав ярлик на правління від Батия, призвела до походу хана Неврюя 1252 року. Монголи та загони Олександра Невського розбили війська князя Андрія і розорили Переяславль-Залеський, а князь Володимирський змушений був виїхати до Шведських володінь.

Перед еміграцією Андрій Ярославович намагався закріпитися в Новгороді, але Олександр Невський і цьому завадив. Тоді Андрій відправився в Псков, і там дочекався приїзду дружини Устинії. Потім разом з нею перебрався в Коливань, де її і залишив.
У Швеції зміцнивши свої позиції, він послав у Коливань за своєю дружиною.

Померла між 1253 і 1277 роками.

Діти 
 Юрій Андрійович — князь Суздальський (1264—1279)
 Михайло Андрійович — князь Суздальський (1279—1305)
 Василь Андрійович — князь Суздальський (1305—1309).

Походження 
Устинія Данилівна веде свій родовід, в тому числі, й від Великих князів Київських Романа Мстиславича, Ярослава Мудрого та Володимира Великого.

Джерела

Посилання 
 Леонтій ВОЙТОВИЧ. Волинська гілка Мономаховичів
 Леонтій Войтович. Лев Данилович

Романовичі
Княгині України
Жінки XIII століття